Scott Perry (amerikai futballista)
 Scott Perry (baseballjátékos)
 Scott Perry (jégkorongozó)
 Scott Perry (karakter)
 Scott Perry (kosárlabdázó)
 Scott Perry (politikus)

Személynév-egyértelműsítő lapok